Niemcy:
 Ifta – dzielnica Treffurtu
 Ifta – rzeka, dopływ Werry

Inne:
 IFTA –  Irish Film & Television Awards, irlandzka nagroda filmowa